Slovo Brusnice má několik významů:

 Brusnice (Vaccinium) – rod rostlin z čeledi vřesovcovité
 Brusnice (Chřiby) (500 m) – kopec v Chřibech jihovýchodně od Koryčan v okrese Kroměříž
 Brusnice (potok) – potok v Praze, levý přítok Vltavy
 U Brusnice – ulice v Praze
 tunel Brusnice či Brusnický tunel – část tunelového komplexu Blanka v Praze
 Dolní Brusnice – obec v okrese Trutnov
 Horní Brusnice – obec v okrese Trutnov
 Brusnice (Hajnice) – katastrální území obce Hajnice

Související články 
 Brus (rozcestník)

Externí odkazy